Дейвид Ломбардо (роден в Хавана, Куба на 16 февруари 1965 г.) е кубинско-американски барабанист.

Най-известен е като съосновател на американската траш метъл група Slayer. Понастоящем свири на барабани с Fantômas ,Suicidal Tendencies, Dead Cross, Mr. Bungle и Misfits. 

Преди това Ломбардо свири на барабани в 9 албума на Slayer, включително Reign in Blood (1986) и Christ Illusion (2006). Получава критична оценка за двата албума. Музикалната му кариера е продължила над 40 години, през които е участвал в записването на 35 търговски записа, обхващащи редица жанрове. Участва с много други групи, включително Grip Inc., Philm, Fantômas, Testament и Suicidal Tendencies.

Ломбардо е широко известен като агресивен барабанист на хеви метъл. Барабаните му бяха оценени като „удивително иновативни“. Drummerworld го нарече "Кръстникът на контрабаса ". Има значително влияние върху метъл сцената и вдъхновява съвременните метъл барабанисти, особено екстремните метал барабанисти. 

Ломбардо е роден в Хавана, Куба, на 16 февруари 1965 г., където баща му притежава 3 пазара за месо. Той е от италиански произход чрез своя прадядо по бащина линия, който се премества в Куба през 19 век. Дейв се премества със семейството си в Саут Гейт, Калифорния, когато е на 2 години, все още говори испански. Има двама по-големи братя и по-голяма сестра; братята му преди това са емигрирали в САЩ чрез операция „Питър Пан“ . 

Музикалните му интереси се подхранват от първото му музикално изпълнение, когато е на 8 години; свири на бонго на Сантана е "Всички на всичко". Ломбардо се присъединява към групата на своето училище и свири на маршовия барабан. След като забелязва постоянния интерес на сина си към музиката бащата на Ломбардо му купува барабанен комплект от 5 части Pearl Maxwin за 350 долара, когато Ломбардо е на 10 години. Ломбардо купува първата си плоча Alive! от Kiss. Научава се да свири „100 000 години“ на Kiss, като многократно слуша записа, докато усвои перфектно соло на барабана. 

Ломбардо помолва родителите си за уроци по барабани. Въпреки че се съгласяват, уроците са краткотрайни. Ломбардо се оттегчава, защото уроците се повтарят и не го предизвикват. Приятелите на Ломбардо го запознава с дискотеката, което привлима афинитета му към фънк, латино и соул. Става временно диджей за мобилен диск жокей под името A Touch of Class. Без впечатление, че синът им се прибира в 4:00 сутринта, родителите на Ломбардо го принуждават да напусне концерта на DJ или да се изправи пред военното училище.

Дейв Ломбардо: биография 
Но не винаги е било така. Мнозина не знаят, че бъдещият „кръстник на контрабас барабаните”, наречен с такова заглавие от престижното издание Drummer World, е роден на 16 февруари 1965 г. в Хавана. Въпреки че никога не е мечтал да стане професионален музикант като дете, въпреки това, както много млади хора от неговото поколение, той е възпитан върху музиката на Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath. Но именно групата Led Zeppelin имаше основно влияние върху младия Дейв.

Когато беше на пет-шест години, той с удоволствие чука по празни кибритени кутии, опитвайки се да свири заедно с любимата си група. На дванадесетгодишна възраст страстта му прераства във факта, че става член на първата си група, наречена Escape. Това беше далеч от професионализма и по-скоро можеше да се нарече нещо като хоби. Освен това родителите на Дейв започнаха да забелязват, че интересът на момчето към музиката очевидно се е увеличил и той не се интересува от нищо освен нея, въпреки че в неговите кръгове, заедно с група, която понякога се представя под името Sabotage, той стана доста известен човек . По това време неговият стил на игра се формира и под влиянието на друг известен отбор – Kiss, на който фен е младият Дейв Ломбардо.

Така че всичко щеше да остане само хоби, но през 1981 г. имаше среща с Кари Кинг, която предопредели съдбата на Дейв. По това време Кинг се свърза с Ханеман с надеждата да сформира нова група и привлече басиста Том Арая, с когото преди това е свирил в същия отбор. Дейв Ломбардо попадна в първия състав случайно. По това време той работеше като разносвач на пица и работеше по поръчка за Кинг, който каза на Дейв, че свири на китара и сглобява нов състав. След като изслуша, Ломбардо беше приет. Така се появи Slayer с енергичната си сатанинска музика, въпреки че сатанизмът може да се нарече по-скоро външна проява или скандалност на групата, а не вяра или някакво сериозно хоби, както сред настоящите представители на блек метъла.

Оттогава професионалната му кариера продължава повече от тридесет години. Той е постигнал толкова много, че не е изненада, че списание Classic Rock го класира като шестия най-добър барабанист на всички времена.

Дискография (откъси) 
Именно с групата Slayer Дейв Ломбардо стана известен. Дискографията на групата заедно с него има 7 пълноценни студийни албума, без да броим огромен брой световни турнета.

Сред албумите, записани в основния състав на Slayer, особено си струва да се отбележи Show No Mercy, Hell Awaits, Reign In Blood, South Of Heaven, Seasons In The Abyss и др. Прави впечатление, че Дейв Ломбардо напусна основния състав няколко пъти. Например, след като записва албума Reign In Blood от 1986 г., Дейв напуска за първи път, привидно поради финансови разногласия, но се завръща през 1988 г., за да запише Seasons In The Abyss. Следващият път, когато напуска групата през 1992 г., той основава свой собствен проект, наречен Grip Inc.Въпреки всичко това, сътрудничеството с групата Slayer периодично се възобновява от 2003 до 2013 г. с известни прекъсвания. Въпреки това, в началото на 2013 г. беше официално обявено, че Дейв Ломабрдо най-накрая е уволнен от отбора. Причината беше същата – финансови разногласия.

Интересни факти 
Ломбардо никога не се отчайва, въпреки че се смята за твърде срамежлив човек (но не на сцената). Успява да работи с такива траш метъл гиганти като Testament, като записва сензационния албум The Gathering (1999) с групата като сесийен музикант. От 2003 до 2010 г. той участва в записа на няколко албума на групата Apocaliptica, не спира да работи с колектива Fantomas, да не говорим колко време прекарва в студиото с други музиканти, събирайки обучителни материали относно собствената си барабанна школа или на снимачната площадка, където участва в снимките на документални филми и телевизионни сериали. А през 2013 г. участва в записа на музикален материал заедно с легендарния бразилски отбор Sepultura.

Интересно е също, че синът му Джеръми решава да тръгне по стъпките на известния си баща и още в училище създава групата Rain Falls Grey, която клони повече към стила на метъл ядрото. Подобно на баща си Джеръми свири на барабани.

Но най-изненадващо е, че Дейв Ломбардо е левичар, а е бил принуден да се научи да свири на барабани с дясна ръка (учителят му не искал да вземе младежа за обучение). Всъщност сега на сцената музикантът не прави разлика, въпреки че признава, че свиренето „от лявата страна“ е едновременно по-удобно и интересно за него.

Вместо послеслов 
Това е живата легенда на траш метъла - Дейв Ломабрдо. Много барабанисти имат какво да научат от него. Може би той не прекалява с разнообразието от ритмични модели, като същия Ларс Улрих от групата Metallica, но неговата агресия и техника на изпълнение на всяка композиция е на толкова високо ниво, че мнозина просто могат да завиждат. И това не е ли една от основните отличителни черти на тежката музика?

Източници 

Родени през 1965 година
Американци от италиански произход
Американски барабанисти
Кубински перкусионисти
Родени в Хавана